Tirites (;   - m. ) foi um príncipe da dinastia arsácida da Armênia, filho de Artaxias e sobrinho paterno de rei  . Foi executado por seu tio, após descoberta sua conspiração contra seu primo Genelo, em 359.

Vida 

Tirites era filho de Artaxias com uma mulher de nome incerto, sobrinho paterno do rei   e neto do rei  . Talvez nasceu no reinado de Tigranes VII. Quando do ataque sassânida à Armênia, estava entre os membros da casa real que foram capturados. Mais tarde, em represália a tal ato, os nobres da Armênia, junto dos romanos, lutaram contra os sassânidas e conseguiram forçar o xá   a abandonar a região e libertar a família real.

Sob Ársaces II, Tirites apaixonou-se por Paranzém, a esposa de seu primo paterno Genelo. Procurando uma maneira de tramar contra Genelo, aproximou-se de Ársaces e disse-lhe: "Genelo quer reinar, e matá-lo. Todos os nobres, os nacarares e os azates como Genelo e todos os nacarares da terra preferem a suserania dele à sua. Eles dizem, 'olhe e veja o que você faz, rei, de modo que você possa salvar-se'". Isto acarretaria na execução de Genelo durante o festival de Navasarde, em agosto de 359. Após livrar-se de seu primo, Tirites foi capaz de aproximar-se de Paranzém: enviou-lhe seu mensageiro para ler uma nota na qual dizia: "Não lamente tanto, porque eu sou um homem melhor do que ele foi. Eu amei você e, portanto, trai-o à morte, para que eu pudesse levá-la em casamento". De seu pranto, Paranzém ergueu-se em protesto, arrancou seus cabelos e gritou: "ouçam todos, a morte de meu marido ocorreu por minha causa. Por aquele que tinha um olho em mim, tive meu marido morto."

Quando os armênios, e em particular o rei, ouviram os gritos, começaram a perceber a conspiração de Tirites e a morte sem sentido de Genelo. Por um tempo Ársaces II não fez nada. Tirites então enviou uma mensagem para Ársaces II afirmando, "Rei, quero pedir sua autorização para casar com a esposa de Genelo". Ao ouvir isto, ele disse: "Agora eu tenho certeza que o que ouvi é preciso. A morte de Genelo aconteceu por sua esposa". O rei planejou matar Tirites em resposta à execução de Genelo. Ao saber disso, Tirites ficou temeroso e fugiu à noite. Ársaces II então ordenou que seus soldados procurassem e executassem-no. Os soldados o encontraram escondido nas florestas do distrito de Basen, onde o executaram. Richard G. Hovannisian sugeriu, desconsiderando o relato romantizado de , que as execuções de Tirites e Genelo foram motivadas pelo receio de Ársaces que eles poderiam rebelar-se para tomar o trono.

Bibliografia 

 

 

 

Armênios do século IV
Nascidos no século IV
Casa arsácida da Armênia